Théodore-Nicolas-Joseph Aerts (né à Bruxelles le , où il est mort le ) est un homme politique belge et français.

Il fut maire de Saint-Josse-ten-Noode, département de la Dyle en 1813.

Il fut le troisième premier magistrat de la commune.

Notes et références 

Bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode
Naissance en mai 1787
Naissance à Bruxelles au XVIIIe siècle
Décès en novembre 1848
Décès à Bruxelles
Décès à 61 ans